Вес Борланд, Ве́слі Ло́уден Бо́рланд (;  7 лютого 1975, Річмонд) — американський музикант.
 Адріан Борланд (;  6 грудня 1957, Гампстед, Велика Британія—†26 квітня 1999, Вімблдон (Лондон), Велика Британія) — британський музикант.